Oberle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Oberle (1946–2022), deutscher Fußballspieler
 Bruno Oberle (* 1955), Schweizer Beamter
 Emil Oberle (1889–1955), deutscher Fußballspieler
 Frank Oberle (* 1932), kanadischer Politiker (Progressiv-konservative Partei Kanadas)

 Monika Oberle (* 1973), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Wilhelm Oberle (1931–2018), deutscher Pharmakaufmann und Stiftungsgründer